Diogo Costa puede hacer referencia a:
 Diogo Costa (regatista) (n.1997), regatista portugués.
 Diogo Costa (futbolista) (n.1999), futbolista portugués de origen suizo.